27-й Кубок Европы по лёгкой атлетике прошёл 28—29 июня 2006 года на Городском стадионе в Малаге (Испания). На старт в рамках Суперлиги (сильнейшего дивизиона турнира) вышли по 9 сильнейших сборных континента среди мужчин и женщин. На протяжении двух дней участники боролись за командные очки в 20 легкоатлетических дисциплинах.

Ранее 17—18 июня в чешской Праге и греческих Салониках состоялись соревнования в Первой лиге, в словацкой Банска-Бистрице и сербском Нови-Саде — во Второй лиге.

На турнире проходил отбор на сентябрьский Кубок мира в Афинах. В столицу Греции отбирались по две лучшие команды в каждом из зачётов. Ими стали Франция и Россия у мужчин и Россия и Польша у женщин.

Женская сборная России в четвёртый раз подряд выиграла эстафету 4×400 метров в рамках Кубка Европы. Третьи победы подряд одержали британец Кристиан Малкольм в беге на 200 метров и поляк Шимон Зёлковский в метании молота.

Суперлига

Командное первенство 
Городской стадион Малаги имел девять беговых дорожек, что позволило увеличить число участвующих команд до аналогичного количества. Мужская сборная Франции во второй раз в истории выиграла Кубок Европы, а российские женщины сделали это в десятый раз подряд (всего на их счету с 1993 года стало 12 побед).

Легкоатлетки из России выиграли 10 из 20 дисциплин женского Кубка, ещё в шести были в тройке сильнейших и в итоге набрали рекордную командную сумму в истории турнира — 146 очков.

Испания, Италия и Финляндия у мужчин и Великобритания, Швеция и Румыния у женщин выбыли в Первую лигу.

 Мужская сборная Германии, ставшая восьмой, сохранила место в Суперлиге как хозяин следующего розыгрыша Кубка. По окончании соревнований шестое место заняла сборная Испании и вылетела в Первую лигу. Только в 2012 году после допинговой дисквалификации толкателя ядра Юрия Белонога сборная Украины потеряла очки и пропустила испанцев на пятое место в зачёте Кубка Европы — 2006.

Сильнейшие в отдельных видах — мужчины 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд Кубков Европы

Сильнейшие в отдельных видах — женщины 

 18 сентября 2013 года Российское антидопинговое агентство сообщило о дисквалификации на два года прыгуньи в длину Татьяны Котовой. Перепроверка её допинг-пробы с чемпионата мира 2005 года дала положительный результат на запрещённый форместан. Результаты спортсменки с 10 августа 2005 года по 9 августа 2007 года были аннулированы, в том числе первое место на Кубке Европы — 2006 с прыжком на 6,67 м.

Первая лига 
Соревнования в Первой лиге прошли 17—18 июня в двух дивизионах, в каждом из которых было по 8 мужских и женских команд. Команды группы A выступали в чешской Праге, группы B — в греческих Салониках. В следующий розыгрыш Суперлиги вышли Бельгия и Греция у мужчин и Белоруссия и Греция у женщин. Вылетели во Вторую лигу Эстония, Норвегия, Австрия, Хорватия и Турция у мужчин и Бельгия, Швейцария, Латвия, Турция и Литва у женщин.

Группа A (Прага)

Группа B (Салоники)

Вторая лига 
Соревнования во Второй лиге прошли 17—18 июня в двух дивизионах. Команды группы A выступали в словацкой Банска-Бистрице, группы B — в сербском Нови-Саде. В следующий розыгрыш Первой лиги вышли Болгария, Сербия и Черногория, Словакия и Ирландия у мужчин и Кипр, Сербия и Черногория, Норвегия и Словакия у женщин.

Группа A (Банска-Бистрица)

Группа B (Нови-Сад)

Примечания

См. также 
 Кубок Европы по лёгкой атлетике в помещении 2006

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кубки Европы по лёгкой атлетике
Июнь 2006 года
Спорт в Испании в 2006 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Испании
Международные спортивные соревнования в Малаге